der Blonde ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Heinrich der Blonde (1216–1281), Graf von Luxemburg, von Laroche und von Namur, siehe Heinrich V. (Luxemburg)
 Selim der Blonde (1524–1574), Sultan des Osmanischen Reiches, siehe Selim II.

Der Blonde steht für:
 Der Blonde (2019), argentinischer Spielfilm von Marco Berger

Siehe auch:
 Der blonde Eckbert
 Der blonde Hans
 Der blonde Tiger
Le Blond, Blonde, Blond, Blon, Blondie (Begriffsklärungen)